Pesche (Italië), een gemeente in Italië
 Pesche (België), een deelgemeente van de stad Couvin in België